Název Chrášťany má více obcí:
 Chrášťany (okres Benešov) – obec v okrese Benešov
 Chrášťany (okres České Budějovice) – obec v okrese České Budějovice
 Chrášťany (okres Kolín) – obec v okrese Kolín
 Chrášťany (okres Praha-západ) – obec v okrese Praha-západ
 Chrášťany (okres Rakovník) – obec v okrese Rakovník

…a částí obcí:
 Chrášťany (Podsedice) – část obce Podsedice v okrese Litoměřice
 Chrášťany (Hulín) – část města Hulín v okrese Kroměříž
 Dolní Chrášťany – část obce Lhenice v okrese Prachatice
 Horní Chrášťany – část obce Lhenice v okrese Prachatice
 Malé Chrášťany – část obce Sedlec v okrese České Budějovice
 Veľké Chrášťany (Beladice) – část obce Beladice v okrese Zlaté Moravce
 Malé Chrášťany (Beladice) – část obce Beladice v okrese Zlaté Moravce

Podobný název mají
 Chrašťany – část obce Krásný Dvůr v okrese Louny

Externí odkazy